Непас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 25,13 км². Население 75 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Arte románico en la ribera del Duero 

Муниципалитеты Сории